Drop Dead Gorgeous, le titre original du film Belles à mourir sorti en 1999
 Drop Dead, Gorgeous, un groupe musical
 Drop Dead Gorgeous, une série télé de 2006